Suchożebry est le nom :
 de la gmina de Suchożebry, dans le powiat de Siedlce, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Suchożebry, chef-lieu de cette gmina